Robert La Follette ist der Name folgender Personen: